Deze lijsten geeft een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs in hun geschiedenis speelden in Eerste klasse B sinds 2016.

Eeuwige ranglijst
Clubs die vetgedrukt staan spelen in 2022/23 in Eerste klasse B.
Clubs die in cursief staan zijn definitief geschrapt.

Voetbal in België
Belgische voetbalcompetitie
Eerste klasse B België